Long Loch bezeichnet folgende Seen in Schottland:

 Long Loch (Angus)
 Long Loch (Highland)
 Long Loch (East Renfrewshire)

Siehe auch:
 Loch Long